Элеонора Константиновна Севенард (род. 22 сентября 1998, Санкт-Петербург) — российская балерина, прима балерина Большого театра.

Биография 
Элеонора Севенард родилась в Санкт-Петербурге 22 сентября 1998 года. Её отец Константин Севенард и дед Юрий Севенард были депутатами Государственной думы. Праправнучатая племянница Матильды Кшесинской, потомок её брата Иосифа. В 2017 году окончила Санкт-Петербургскую Академию русского балета имени Вагановой, занималась у педагога Татьяны Удаленковой, после чего поступила в балетную труппу Большого театра. До 2021 года работала под руководством Светланы Адырхаевой, после чего её педагогом-репетитором стала Мария Аллаш.

Занимаясь в училище, принимала участие в постановках Мариинского театра, гастролировала в Японии и Прибалтике. Среди прочего, была занята в балете «Элементариум» на музыку Сергея Прокофьева в постановке Севагина, а также играла Принцессу в балете «Щелкунчик» Петра Чайковского. Весной 2017 года принимала участие в нескольких гала-концертах в Лондоне, Париже и Милане.

18 февраля 2021 года было объявлено о назначении Элеоноры Севенард ведущей солисткой Большого театра.

Карьера

2017 
 первая вариация в Гран па («Дон Кихот» Л. Минкуса, хореография М. Петипа, А. Горского во второй редакции А. Фадеечева)
 большой классический танец («Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
 танец с веерами («Корсар» А. Адана, хореография М. Петипа, постановка и новая хореография А. Ратманского и Ю. Бурлаки)
 подруга Жизели («Жизель» А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
 подруга Джульетты («Ромео и Джульетта» С. Прокофьева в постановке А. Ратманского)
 подруга Китри («Дон Кихот»)

2018 
 Мари («Щелкунчик» П. Чайковского, хореография Ю. Григоровича)
 фрейлины, Фея Сапфиров, Фея Щедрости, Фея Бриллиантов («Спящая красавица» П. Чайковского, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
 па де де («Жизель»)
 Княжна Сорокина (первая исполнительница в Большом театре), балерины («Анна Каренина» на музыку П. Чайковского, А. Шнитке, Кэта Стивенса/Юсуфа Ислама, хореография Дж. Ноймайера)
 подруги Сванильды («Коппелия» Л. Делиба, хореография М. Петипа и Э. Чекетти, постановка и новая хореографическая редакция С. Вихарева)
 большой классический танец, вторая вариация в картине «Тени» («Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа в редакции Ю.Григоровича)
 Гюльнара («Корсар») — дебютировала на гастролях театра в Пекине
 вальс («Лебединое озеро» П. Чайковского, хореография М. Петипа, Л. Иванова, А. Горского, вторая редакция Ю. Григоровича) — дебютировала на гастролях театра в Сеуле
 Гвадалквивир («Дочь фараона» Ц. Пуни в постановке П. Лакотта по М. Петипа)
 Польская невеста, Испанская невеста («Лебединое озеро»)
 партия в балете «Артефакт-сюита» на музыку Э. Кроссман-Хехт и И. С. Баха (хореография У. Форсайта) — участница премьеры в Большом театре
 Безрассудство («Коппелия»)
 Никия («Баядерка», хореография М. Петипа в редакции В. Пономарева и В. Чабукиани) с балетной труппой Самарского театра оперы и балета (Солор — Денис Родькин), XVIII фестиваль классического балета им. Аллы Шелест.

2019 
 финальный вальс и апофеоз («Щелкунчик»)
 Гамзатти («Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа в редакции Ю.Григоровича)
 па де труа в «Изумрудах» (I части балета «Драгоценности») на музыку Г. Форе (хореография Дж. Баланчина)
 Жена рыбака («Дочь фараона»)
 Сванильда («Коппелия»)
 богемский двор, весенние девы («Зимняя сказка» Дж. Тэлбота, хореография К. Уилдона)
 Фея Беззаботности, Фея Смелости, Фея Золота («Спящая красавица»)
 партия («две пары») в I части, III части; солистка III части («Симфония до мажор» Ж. Бизе, хореография Дж. Баланчина)
 Китри («Дон Кихот»)
 Фригия («Спартак» А. Хачатуряна, хореография Ю. Григоровича) — дебютировала на гастролях театра в Брисбене
 сверстницы принца («Лебединое озеро»)
 ведущая партия в «Рубинах» (II части балета «Драгоценности») на музыку И. Стравинского (хореография Дж. Баланчина)
 вторая вариация в картине «Грезы Раймонды» («Раймонда» А. Глазунова, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
 «Гран гала» («Нуреев» И. Демуцкого, хореография Ю. Посохова, режиссёр К. Серебренников)

2020 
 Табачница/табачницы («Кармен-сюита» Ж. Бизе — Р. Щедрина, хореография А. Алонсо) — дебютировала на гастролях театра в Херсонесе
 вторая партия (участница мировой премьеры), солистка («Девятый вал» на музыку М. Глинки и Н. Римского-Корсакова, хореография Б. Ариаcа, программа «Четыре персонажа в поисках сюжета»)
 солистка («Тишина» на музыку А. Пярта, хореография М. Шекса, программа «Четыре персонажа в поисках сюжета») — участница мировой премьеры балета
 Уличная танцовщица («Дон Кихот»)

2021 
 Медора («Корсар»)
 Эгина («Спартак»)

Личная жизнь 
Состоит в отношениях с премьером Большого театра Денисом Родькиным.

Примечания 

Артисты балета Большого театра
Артисты балета России